Ря́шенцев: — русская фамилия.

Известные носители 
 Варлаам (Ряшенцев) (1878—1942) — епископ Православной Российской Церкви.
 Владимир Ряшенцев (1951—1997) — фигурант громкого уголовного дела.
 Герман (Ряшенцев) (1883—1937) — епископ Православной Российской Церкви.
 Ряшенцев, Константин Михайлович (1921—1970) — советский кинооператор документальных фильмов.
 Ряшенцев, Николай Павлович (1927—2001) — российский учёный-электротехник.
 Ряшенцев, Юрий Евгеньевич (род. 1931) — советский и российский поэт и прозаик, сценарист, автор текстов песен для театра и кино, переводчик.